

Geografia

Austria 
 Schwadorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wien-Umgebung

Niemcy 
 Schwadorf – dzielnica Brühl